Weitzenberg ist der Familienname folgender Personen:

 A. O. Weitzenberg (1882–1958), deutscher Kameramann
 Barry Weitzenberg (* 1946), US-amerikanischer Wasserballspieler
 Juhan Weitzenberg (1838–1877), estnischer Dichter

Siehe auch:
 Weizenberg